Опера́ция «Атти́ла» — название нескольких войсковых операций:
 Операция «Аттила» — нереализованная операция Нацистской Германии по оккупации южной части Франции в 1940 году.
 Операция «Аттила» — кодовое название по вторжению турецких войск на Кипр в 1974 году.